Comoară sau tezaur din punct de vedere juridic, este un obiect care a stat mult timp ascunsă, îngropată pe uscat, sau scufundată pe fundul mării (tezaur submarin), încât nu se mai poate stabili proprietarul ei, devenind proprietate de stat. Cel care o descoperă primește un premiu, după proveniență ea poate fi o comoară arheologică sau o comoară regală, tezaur (conținând nestemate, sau obiecte din metale prețioase).

Comoară poate fi numită și o persoană iubită, termenul fiind folosit ca diminutiv.

Termenul Tezaur folcloric, poate de asemenea să fie considerat o „comoară națională”

Referitor la Tezaurul României s-au descoperit:
Tezaurul de la Pietroasele
Tezaurul de la Sânnicolau Mare, de asemenea la:
Stremț, Alba tezaure monetare
Băicoi monede dacice și un tezaur de tetradrahme
Augustin, Brașov tezaur de monede datând dinaintea anului 31 î. Hr
Covăsânț, Arad tezaur de 300 monede romane, brățări, inele
Geomal, Alba tezaur monetar format din 215 denari și un antoninian

Legături externe 
 Top 7 comori antice disparute, 12 august 2009, Alexandru Safta, Descoperă
 În căutarea comorilor scufundate, , Mihaela Stanescu, Descoperă
 Comorile pierdute ale omenirii , 19 august 2010, Revista Magazin
 Comori risipite , 9 februarie 2012, Dorin Marian, Revista Magazin
 Fascinația comorilor , 7 septembrie 2011, Dorin Marian, Revista Magazin
 Fascinația comorilor (2) , 14 septembrie 2011, Dorin Marian, Revista Magazin
 Blestemul comorilor, 28 decembrie 2003, Evenimentul zilei